Mond Mond Mond steht für:

 Mond Mond Mond (Roman), Roman von Ursula Wölfel (1962)
 Mond Mond Mond (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1977)